Генуэ́зская кре́пость — средневековые укрепления в городе Феодосия (Крым), построенные Генуэзской республикой в XIV веке для обороны своего крупнейшего владения в Крыму. Расположена на берегу Феодосийского залива в южной части города. В настоящее время историко-архитектурный заповедник «Генуэзская крепость Кафа». . В отличие от других генуэзских крепостей Крыма открыта круглосуточно для свободного, бесплатного посещения.

История 

Крепость имела две линии укреплений: цитадель и внешнюю часть. Цитадель была возведена в 1340—1343 годах вокруг Карантинного холма, на крутых в сторону моря склонах, которые могли служить первичной преградой для врагов, достраивалась ещё в течение десяти лет. В 1343 — 1346 годах генуэзская крепость была осаждена ханом Джанибеком. Среди осаждающего крепость войска Золотой орды распространилась чума, и татары стали класть зараженные трупы на катапульты и забрасывать их через крепостные стены в город Кафу, что в дальнейшем привело к распространению чумы в Генуе и во всей Европе.

Цитадель построена из мраморовидного известняка на известковом растворе с тщательно затёртыми швами. Строительные материалы для крепости добывались обычно в местах выхода на поверхность скальных пород на склонах окружающих гор или со дна моря. Длина стен цитадели составляла 718 м, из которых сохранились 469 м. Стены достигали по высоте 11 м и 2 м в толщину. В середине XV века из 70 тыс. жителей Кафы (Феодосии) 45 тыс. были армяне.

Периметр наружных укреплений составлял почти 5,5 км и включал в себя более 30 башен. Каждая башня имела собственное наименование либо по имени консула, при котором она была построена, либо одного из Римских пап. В плане городская крепость напоминала амфитеатр, сценой которого выступала Феодосийская бухта.

В цитадели размещались консульский дворец, казначейство, резиденция латинского епископа, здание суда с балконом для объявления консульских постановлений, конторы для проверки весов, склады и магазины особенно ценных товаров — драгоценных камней, меха, шелков.

В XIX веке большинство сооружений были разобраны. До настоящего времени сохранилась южная стена цитадели с двумя башнями (башня Святого Климента и башня Криско), часть западной стены, пилоны ворот, несколько башен в разных частях города (Доковая, Константина, Фомы, консула Джованни ди Скаффа). На территории, ближайшей к цитадели, также сохранились мост, турецкие бани и несколько армянских церквей:
 церковь Иоанна Предтечи (1348 год);
 церковь Святого Иоанна Богослова (XIV ст.);
 церковь Святого Георгия (XIV ст.);
 церковь Святого Стефана (развалины; XIV ст.).
 церковь Святого Димитрия

См. также 
 Генуэзские колонии в Северном Причерноморье

Литература 
 
 
 Khvalkov E. The colonies of Genoa in the Black Sea region: evolution and transformation. L., New York : Routledge, 2017
 Khvalkov E. Evoluzione della struttura della migrazione dei liguri e dei corsi nelle colonie genovesi tra Trecento e Quattrocento. In: Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie'. 2017. Vol. 57 / 131 . -pp. 67-79.
 Khvalkov E. I piemontesi nelle colonie genovesi sul Mar Nero: popolazione del Piemonte a Caffa secondo i dati delle Massariae Caffae ad annum del 1423 e del 1461. In: Studi Piemontesi. 2017. No. 2. pp. 623—628.
 Khvalkov E. Campania, Puglia e Basilicata nella colonizzazione genovese dell’Oltremare nei secoli XIV—XV: Caffa genovese secondo i dati dei libri contabili. In: Rassegna Storica Salernitana. 2016. Vol. 65. pp. 11-16.
 Khvalkov E. Italia settentrionale e centrale nel progetto coloniale genovese sul Mar Nero: gente di Padania e Toscana a Caffa genovese nei secoli XIII—XV secondo i dati delle Massariae Caffae ad annum 1423 e 1461. In: Studi veneziani. Vol. LXXIII, 2016. — pp. 237—240.
 Khvalkov E. Il progetto coloniale genovese sul Mar Nero, la dinamica della migrazione latina a Caffa e la gente catalanoaragonese, siciliana e sarda nel Medio Evo. In: Archivio Storico Sardo. 2015. Vol. 50. No. 1. pp. 265—279.
 Khvalkov E. Il Mezzogiorno italiano nella colonizzazione genovese del Mar Nero a Caffa genovese nei secoli XIII—XV (secondo i dati delle Massariae Caffae) // Archivio Storico Messinese. 2015. Vol. 96. — pp. 7-11.

Примечания

Ссылки 

 Генуэзская крепость на http://www.country.alltravels.com.ua

Генуэзские крепости Крыма
Археологические объекты Феодосии
Здания и сооружения Феодосии
Крепости, построенные в XIV веке
Памятники архитектуры Украины национального значения